Ligue A 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2014-2015 – torneo di pallavolo maschile